Maximus (lateinisch: der Größte) war der Beiname zahlreicher römischer Politiker und sonstiger Persönlichkeiten der Antike. Einige weströmische Träger dieses Namens wurden schlichtweg nur als Maximus bekannt. Die griechische Form des Namens lautete Maximos, die ungarische Miksa.

Kaiser und Gegenkaiser 
 Terentius Maximus, Usurpator in Kleinasien 79/80
 Gellius Maximus, Gegenkaiser in Syrien 219
 Gaius Iulius Verus Maximus, Sohn und Unterkaiser des Maximinus Thrax (auch oftmals Maximus bezeichnet) 236–238
 Pupienus Maximus, Kaiser 238
 Magnus Maximus, Kaiser 383–388
 Maximus Tyrannus, Gegenkaiser in Spanien 409–411 und 418–420
 Petronius Maximus, Kaiser 455

Römer 
 Africanus Fabius Maximus, römischer Konsul 10 v. Chr.
 Anicius Maximus, römischer Statthalter
 Aulus Bucius Lappius Maximus, römischer Senator
 Aulus Vergilius Maximus, römischer Statthalter
 Gaius Aemilius Berenicianus Maximus, römischer Suffektkonsul
 Gaius Avillius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Numisius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Trebius Maximus, römischer Suffektkonsul 122
 Gaius Vibius Maximus, Präfekt der Provinz Ägypten
 Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus, römischer Konsul 298 v. Chr. und Diktator 263 v. Chr.
 Gnaeus Mallius Maximus, römischer Senator, Konsul 105 v. Chr.
 Lucius Annius Maximus, römischer Konsul 207
 Lucius Cammius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Laberius Maximus, Präfekt der Provinz Ägypten, Prätorianerpräfekt
 Lucius Valerius Maximus, römischer Konsul 233 und 256
 Lucius Valerius Poplicola Balbinus Maximus, römischer Konsul 253
 Manius Laberius Maximus, römischer Konsul 89 und 102 und Militär
 Manius Valerius Maximus Corvinus Messalla, römischer Consul und Zensor
 Marcus Laelius Fulvius Maximus Aemilianus, römischer Konsul (227)
 Marcus Magius Maximus, Präfekt der Provinz Ägypten, Prokurator der Provinz Hispania citerior
 Marcus Sabidius Maximus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Marcus Valerius Lactuca Maximus, römischer Konsul 437 v. Chr.
 Marcus Valerius Lactucinus Maximus, römischer Konsulartribun 398 v. Chr.
 Marcus Valerius Maximus Lactuca, römischer Konsul 456 v. Chr.
 Marcus Valerius Maximus Messalla, römischer Konsul 226 v. Chr.
 Marcus Servilius Fabianus Maximus, römischer Suffektkonsul 158
 Marius Maximus, römischer Historiker und Senator
 Paullus Fabius Maximus († 14), römischer Konsul 11 v. Chr.
 Publius Anicius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Cluvius Maximus Paulinus, römischer Suffektkonsul 152 
 Publius Sulpicius Galba Maximus, römischer Politiker und Militär

 Quintus Iulius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Peltrasius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Sanquinius Maximus, römischer Suffektkonsul 32
 Sextus Quintilius Maximus († 182), römischer Konsul 172
 Sextus Quintilius Valerius Maximus, römischer Konsul
 Spurius Carvilius Maximus Ruga († 211 v. Chr.), römischer Konsul 234 und 228 v. Chr.
 Spurius Carvilius Maximus, römischer Konsul und Zensor
 Tiberius Claudius Maximus, römischer Soldat
 Titus Statilius Maximus, römischer Konsul 144
 Titus Iulius Maximus, römischer Suffektkonsul (112)

Sonstige 

Kirchlich
 Maximus Confessor, der Bekenner (griechisch Maximos Homologetes)
 Maximus von Alexandria, Heiliger der katholischen Kirche
 Maximos I. von Konstantinopel, Erzbischof von Konstantinopel (380)
 Maximus (Mainz), möglicherweise der letzte römische Bischof von Mainz
 Maximus (Bischof), erster Bischof von Konstanz Ende des 6. Jahrhunderts
 Maximus (Genf), Bischof von Genf
 Maximos (Heiliger), orthodoxer Heiliger
 Maximus von Turin († um 420), erster Bischof von Turin, Kirchenschriftsteller
 Maximos II., Patriarch von Konstantinopel (1216)
 Maximos (Metropolit) von Kiew und Wladimir (1283–1305) 
 Maximos IV. Sayegh SMSP (auch: Maximos IV. Saïgh; 1878–1967), Patriarch von Antiochien und dem ganzen Orient, von Alexandrien und Jerusalem der Melkitisch Griechisch-Katholischen Kirche
 Maximos V. Hakim (* 1908 als George Selim Hakim; † 2001), Patriarch von Antiochia von der Melkitisch Griechisch-Katholischen Kirche
Weitere:
 Maximos (Koroplast), Koroplast im 2. Jh. in Kleinasien
 Maximos von Tyros (2. Jh.), Rhetor
 Maximos von Ephesos (310–372), Philosoph
 Valerius Maximus, antiker Historiker
 Pseudonym Maximos von Rolf Engert, einem deutschen Schriftsteller, Dramatiker und Verleger
 Dimitrios Maximos (1873–1955), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Junior Maximus (* 1983), deutsch-kongolesischer Boxer

Fiktive Namensträger 

 Maximus Decimus Meridius, Protagonist des Monumentalfilms Gladiator (hierbei ist der Beiname Maximus in Unkenntnis der römischen Gewohnheiten vorangestellt.)
 Maximus oder Maximus of Gloucester, das lyrische Ich der Maximus Poems von Charles Olson
 Maximus, Pferd in dem Animationsfilm Rapunzel – Neu verföhnt

Siehe auch 
 Maxim (Name)
 Maximilian

Römischer Personenname
Männlicher Vorname